Граждани́н — физическое лицо, принадлежащее на правовой основе к определённому государству, то есть имеющее гражданство. Также термин может означать:

Периодические издания 
 «Гражданин» — петербургская политическая и литературная газета-журнал (1872—1879 и 1882—1914).
 «» — южноафриканская газета.
 «Гражданин Оттавы» — канадская газета.

Книги 
 «» — книга (1989) Саймона Шамы.
  — сборник лирических эссе (2014) .

Фильмы 
  — Индия, 2001.
 «» — США, 2012.
 «Гражданин» — Польша, 2014.
 «Гражданин Четыре: Правда Сноудена» — США, 2014.

Citizen, Citizens 
Музыка
  — английская инди-рок-группа.
  — американская рок-группа.
  — американская рок-группа.

Организации
 Citizen Watch — японская компания, производящая часы и электронику.
 Citizens Financial Group — американская банковская компания.
  — американский банк.

Политические партии 
 «Гражданин» — Украина.
 «» — Чили.
 «Граждане» — Испания.

См. также 

 
 
 
 Гражданинов
 Неграждане
 Гражданин Икс